Leyre Azpilicueta Fernández de las Heras (Pamplona, España, 1984) es una investigadora principal española de Telecomunicaciones para la Transformación Digital en la Escuela de Ingeniería y Ciencias, en el Tecnológico de Monterrey.

Educación 
Leyre Azpilicueta egresada y titulada en  Ingeniería de Telecomunicaciones (2009), con maestría en comunicaciones (2011) y Ph.D. en Ingeniería de Telecomunicaciones (2015), en la Universidad Pública de Navarra (UPNa) de Pamplona, España.

Contribuciones 
Tiene 51 contribuciones en revistas relevantes, 4 capítulos de libros y alrededor de 100 conferencias. Su trabajo ha sido citado más de 100 veces en los últimos cuatro años.
 
En 2010, trabajó en el departamento de I + D de RFID Osés como ingeniera de radio. En 2013, obtuvo una maestría en capacitación en escuelas secundarias, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en España. Posteriormente, participó como editora asociada de la revista “Open Engineering”, revista “Wireless Communications and Mobile Computing”, y editora invitada de la Edición Especial sobre “Cognitive Radio Sensing and Sensor Networks” del Sensors Journal.
 
Es crítica y encargada de revisión de varias revistas, como “IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters”, “IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems”, “International Journal of Antennas and Propagation, Journal of Sensors”, “Ad Hoc Networks”, y “IET Electronic Letters”. También ha participado en múltiples conferencias y el Comité de Programas Técnicos (TPC) de la Segunda Conferencia Internacional de Ciudades Inteligentes (ISC2) del IEEE, Trento, Italia.

Ocupación 
Actualmente trabaja como profesora de investigación en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus de Monterrey, México. Ha sido asesora conjunta de cuatro estudiantes para la maestría en ingeniería de telecomunicaciones, y es miembro activo de la Sociedad de Honor de Ingenieros IEEE-HKN (Capítulo Lamda Rho) en el Tecnológico de Monterrey.

Líneas de investigación 
 
 Comunicaciones inalámbricas
 Ópticas y redes
 Procesamiento de señales

Sus intereses de investigación son la propagación de radio, los sistemas de radio móviles, el trazado de rayos, el modelado de canales, las redes de sensores inalámbricas y las comunicaciones vehiculares. Ha sido galardonada con el 'Best PhD 2015' otorgado por el 'Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones', el 'IEEE Antennas and Propagation Society Doctoral Research Award 2014', el 'Premio a la movilidad Jóvenes Profesores e Investigadores Santander Universidades 2014' y el mejor artículo Premio en '1ª Conferencia electrónica internacional sobre sensores y aplicaciones (ECSA 2014)' y 'Sexta conferencia internacional IEEE sobre información, inteligencia, sistemas y aplicaciones (IISA 2015)'.

Grupos de Investigación con Enfoque Estratégico: Telecomunicaciones y Redes (ITESM) 
 
Investigación de tratamiento de señales para el procesamiento de imágenes, y en la convergencia entre redes de comunicaciones ópticas y redes inalámbricas. Asimismo  radio sobre fibra, cristales fotónicos, aspectos de los niveles de la capa física, conectividad, modulación, arquitectura de red configurable y sensores, optimización de redes ópticas e inalámbricas y varias aplicaciones tales como imágenes médicas, automotriz y biológicas, entre otros. 
 
El procesamiento de señal abarca muchos usos tales como imágenes, vídeo, audio, discurso, códecs de comunicaciones, sistemas biológicos, sistemas geológicos, sistemas eléctricos de potencia, radar, sonar, automoción, integridad de la señal de RF, antenas inteligentes, RF filtrado, señales fractales, sistemas no lineales, sistemas ópticos y procesado de señal cuántico, entre otros. Una de nuestras áreas de investigación se centra en la comprensión y desarrollo de algoritmos matemáticos para posibles aplicaciones y la implementación eficiente de tales algoritmos en procesadores DSP, software específico o arquitectura. También es evidente que las telecomunicaciones están desarrollando casi exponencialmente en todo el mundo en respuesta a la demanda de ancho de banda y transmisión de distancias requeridas en las redes de comunicación. Los sistemas de ajuste para hacer frente a este crecimiento exponencial son conducidos por las redes ópticas. 
 
Este grupo de investigación trabaja además en sistemas de transmisión transcontinental, convergencia de redes, cristales fotónicos, formatos de modulación óptica avanzada, radio sobre fibra seguridad de red y algoritmos evolutivos aplicados a la optimización de la red y el diseño, evaluación de la actuación de redes todo-fotónica y la aplicación de nuevas tecnologías como seguridad cuántica.
 
Actualmente las investigaciones realizadas por el grupo pretenden mejorar la comprensión esencial del desempeño fundamental en las áreas de comunicaciones inalámbricas y redes como radio cognitiva 4 G, 5 G, técnicas de posición de localización, ingeniería de interferencia y modelado, receptores óptimos, redes ad-hoc y sensor, comunicaciones vehiculares (modelado V2V y V2I), red de codificación, MIMO y MIMO, masivo, convivencia y colaboración/cooperación en redes inalámbricas, CDMA, acceso múltiple, entre otros.

Artículos relevantes en colaboración 

 Deterministic propagation modeling for intelligent vehicle communication in smart cities.  Sensors. 2018
 The effects of an Adaptive and Distributed Transmission Power Control on the performance of energy harvesting sensor networks.  Computer Networks. 69-82. 2018
 Implementation and operational analysis of an interactive intensive care unit within a smart health context.  Sensors. 2018  Article has an altmetric score of 30
 Study on the impact of the body shadow effect in wireless channels through dosimetry measurements 2017
 Assessment of ISM 2.4GHz Wireless Sensor Networks Performance in Urban Infrasctructure Scenarios.  603-604. 2017
 Characterisation of radio wave propagation in vehicular environments through deterministic methods.  613-614. 2017
 Optimization and Design of Wireless Systems for the Implementation of Context Aware Scenarios in Railway Passenger Vehicles.  IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. 2838-2850. 2017 Article has an altmetric score of 1
 Medium access control protocols for cognitive radio ad hoc networks: A survey.  Sensors. 2017 Challenges in wireless system integration as enablers for indoor context aware environments.  Sensors. 2017
 Spatial characterization of radio propagation channel in urban vehicle-to-infrastructure environments to support WSNs deployment.  Sensors. 2017

Referencias

Enlaces externos 

 Azpilicueta-Fernandez de las Heras, L., Transformation, T., Sciences, S., Sciences, S., & Monterrey, T. (2018). Azpilicueta-Fernandez de las Heras, Leyre. .
 Navarra, U. (2018). Universidad Pública de Navarra - Campus de Excelencia Internacional.  .
 Una ingeniera de la UPNA diseña un nuevo método que permite optimizar los sistemas de comunicaciones. (2018). .
 Leyre Azpilicueta, Ph.D. | Tecnológico de Monterrey. (2018).  .
 ResearchGate .

 VivoTec .

Ingenieros de España
Ingenieras de España
Nacidos en Pamplona